Lillingstone Dayrell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckingahamshire
 Lillingstone Lovell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckingahamshire